O Al-Hidd Sports and Cultural Club é um clube de futebol baireinita com sede em Al Hidd. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1945.

Títulos 
 Campeonato do Bahrein: 1 (2016)

Ligações externas 

 [ ]

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1945